Уравнение Тьюкольского — обыкновенное дифференциальное уравнение второго порядка, описывающее возмущение метрики Керра. Опубликовано  в 1972.

В  (Boyer — Lindquist) и  уравнение имеет следующий вид:

где:

 — масса чёрной дыры,  — её угловой момент,  — спиновый вес.

Примечания 

Релятивистские и гравитационные явления
Астрофизика
Чёрные дыры